— японське прізвище.

Відомі носії 
 Ендо Ая (1980) — японська сейю.
 Ендо Сюсаку (1923–1996) — японський письменник.
 Ендо Хірокі (1970) — японський мангака.
 Ендо Ясухіто (1980) — японський футболіст, опорний півзахисник.

Інше 
 ендо- — префікс, що показує відношення до чогось внутрішнього (напр. ендокринологія - наука про залози внутрішньої секреції).